Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2002 war die 28. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 20. Oktober bis 2. November 2002 im Movenpick Hotel in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Bereits 2001 sollte die IBSF-WM in Ägypten ausgetragen werden, wurde jedoch aufgrund des Afghanistan-Krieges abgesagt.

Der Australier Steve Mifsud wurde durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Waliser Tim English Weltmeister.

Modus 
Die 88 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 2002 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Kairo